Indium, een chemisch element
Inch, een lengtemaat
In, een woningbouwcorporatie in de Nederlandse stad Groningen
.in, de internet-landcode van India
In (film), een Amerikaanse film uit 2010 van Peter McGennis
In (tijdschrift), de Nederlandse versie uit 2005 van het Amerikaanse tijdschrift Us